Februarirevolutie (1848), een revolutie in februari 1848 te Frankrijk
 Februarirevolutie (1917), een revolutie in februari 1917 te Rusland